Providence Island (Providencia, Old Providence Island) – wyspa w Kolumbii
 Providence – wyspa na Seszelach, część atolu Providence